Бурхала́ — посёлок городского типа в Ягоднинском городском округе Магаданской области России.

Население —  чел. ().

География 
Расположен в низовьях реки Бурхала в 30 км к северо-западу от пгт Ягодное, в 52 км к юго-востоку от Сусумана, в 355 к северу от Магадана.

Через посёлок проходит автодорога «Колыма», в 3 км к востоку находится мост через реку Дебин.

История 
В 1932 году на берегу реки работала геолого-поисковая партия, которая обнаружила первое золото. В 1940 году здесь был образован прииск — один из старейших на Колыме. Статус посёлка городского типа — с 1956 года. Назван по реке, с  — «заросли тополя на берегу реки».

Население

Источники

Примечания 

Посёлки городского типа Магаданской области
Населённые пункты Ягоднинского района